— архіпелаг, розташований в 32 кілометрах на південний захід від острова Окінава в Японії.

Географія 
Архіпелаг розташований у 20 км на захід від головного острова островів Рюкю, Окінави. Наступною сусідньою групою островів є острови Кейс за 8 км на схід.

Східною половиною архіпелагу керує громада Токашікі, Західною половиною — громада Дзамамі. Однак заселено лише чотири острови: Токашікі, Дзамамідзіма, Ака, Ґерума. На острові Фукаджі розташований Аеропорт Керама.

Острови 
У таблиці нижче наведені острови розмір яких більший або рівний за 0,01 км².

Флора та фауна 
Острови Ака, Фукаджі, Ґерума і Якабі утворюють єдине природне середовище проживання оленів Керама, які знаходяться на межі зникнення.

Історія 
Історично архіпелаг входив до складу Королівства Рюкю. Протягом 600 років острів'яни використовували як вправних навігаторів торгових суден для торгівлі Окінавою та Китаєм.

26 березня під час Битви за Окінаву під час Другої світової війни на острови Керама висадилася 77-а піхотна дивізія ЗС США. За п'ять днів острова були захоплені; з них готувався напад на Окінаву.
</ref>

Примітки

Посилання 
 

Острови Японії